Francisco Cassiani (Mogi-Mirim, 1921 — São Paulo, 2001) foi um pintor brasileiro.

Filho de Antonio e Ana Cassiani, precocemente demonstrou seu talento de pintor, cursando em São Paulo suas primeiras aulas de desenho, no Liceu de Artes e Ofícios. Alfaiate de profissão, em 1970 resolveu dedicar-se exclusivamente às artes plásticas, encorajado pelos muitos prêmios conseguidos nos salões acadêmicos de São Paulo e do Brasil.

Possuídor de indiscutível talento, e de uma sensibilidade marcante, deixou uma significativa antologia de seus quadros que relatam, de modo peculiar, sua visão da natureza. Viajante incansável pelo Brasil afora, pintou as cidades históricas mineiras, vistas urbanas da cidade de São Paulo, e quadros feitos em viagens à Europa (França, Portugal e Itália).

Conviveu com uma plêiade de pintores contemporâneos, desde seus tempos de pintor bissexto, até fixar-se na atividade artística, tais como Francisco Rebolo, Mario Zanini, Alfredo Volpi, Nicola Petti, Aldo Bonadei, Clovis Graciano e muitos outros, que dividiram com ele seu talento nas exposições dos salões paulista, da Associação Paulista de Belas Artes, da Academia Brasileira de Belas Artes e outras.

Musicófilo apaixonado pelas trágicas figuras de Beethoven e de Mozart, emocionava-se às lágrimas quando, ao som das obras destes, debruçava-se sobre as telas que pintava e que ensinava a pintar.

Pintores de São Paulo (estado)
Naturais de Mogi Mirim
Mortos em 2001